Айван (ейван) — в архітектурі країн північної Африки, Близького Сходу та Середньої Азії навіс, тераса чи галерея
 Айван () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Верхня Сона